Заячківські (, в однині: чол. рід — Заячківський, , жін. рід — Заячківська, ) — ряд шляхетських родів із території історичної Речі Посполитої, що послуговуються різними гербами і мають різне походження.

Перелік родів 

Заячківські герба Држевиця.
Заячківські герба Леліва.
Заячківські герба Побуг.
Заячківські герба Прус.
Заячківські герба Правдич.
Заячківські герба Тарнава.

Примітки

Джерела та посилання 

 ZAJĄCZKOWSKI 
 Zajączkowski - genealogia 

Українські шляхетські роди
Польські шляхетські родини